Eagles Landing Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Eagles Landing Airport (Florida)
 Eagles Landing Airport (Georgia)
 Eagles Landing Airport (Missouri)
 Eagles Landing Airport (Texas)